mil e um em numeração romana
estado do Michigan, Estados Unidos
Mestre Internacional de Xadrez (MI), título outorgado pela FIDE aos enxadristas que atingem determinada pontuação em competições internacionais.
 mi
 Mi, terceira nota musical
 abreviatura de milha, unidade de medida do Sistema Imperial
 língua maori (código ISO 639)
 mi/miu/µ, uma letra do alfabeto grego
  Mi (Mauricio Vieira) -  Vocalista da banda paulista  Gloria 

Desambiguações de siglas